Borromeo je lahko:
 Ljudje
 Boromejci:
 sveti Karel Boromejski, italijanski kardinal
 Federico Borromeo, italijanski kardinal
 Giberto Borromeo, italijanski kardinal

 Ustanove
 Hotel Borromeo